Трка на 800 метара у женској конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је 16, 17 и 19. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Осаки 2007. бранила је Џенет Џепкосгеи из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 43 такмичарки из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године:

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у трци на 800 метара пре почетка првенства (15. август 2009), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. августа 2009. године. У квалификацијама су учествовале 43 такмичарке подељене у 6 група. Пласман у полуфинале избориле су по 3 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 6 атлетичарки са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 10:10; Група 2 у 10:17; Група 3 у 10:24; Група 4 у 10:31; Група 5 у 10:38 и Група 6 у 10:45.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 17. августа 2009. године. У полуфиналу су учествовале 25 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:30; Група 2 у 19:38 и Група 3 у 19:46.

Финале 
Такмичење је одржано 19. августа 2019. године у 21:35.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном